Il singolare  dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Kenny de Schepper era il detntore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Roberto Bautista-Agut ha battuto in finale Arnau Brugués-Davi 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Roberto Bautista-Agut (Campione)
 Frederico Gil (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Evgenij Donskoj (semifinali)

  Josselin Ouanna (semifinali)
  Javier Martí (ritiro a causa di un infortunio alla caviglia sinistra)
  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Tommy Robredo (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco – Singles
Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2012